Кубок португальской лиги по футболу 2009—2010 годов — 3-й розыгрыш кубка португальской лиги по футболу, также известный как Кубок Карлсберг (), по имени главного спонсора турнира — пивоваренной компании «Carlsberg». Турнир начался 1 августа 2009 года, а закончился 21 марта 2010 года.

Обладателем кубка лиги во второй раз стала лиссабонская «Бенфика», которая победила в финале «Порту» со счётом 3:0.

Формат 
Кубок начинается с розыгрыша между 16 командами Лиги Виталис (2 дивизион), по результату двухматчевого противостояния выявляются 8 команд, которые присоединяются к командам занявших в сезоне 2008-09 Лиги Сагриш (1 дивизион) с 7 по 14 места, и плюс две команды вылетевшие из Высшего дивизиона, то есть Лиги Сагриш по результатам прошлого сезона. Итого 18 команд, которые составят шесть групп по три команды в каждой, каждая команда сыграет две игры, одну дома и другую в гостях. К победителям шести групп присоединяются команды, которые заняли в прошлом сезоне Лиги Сагриш с 1 по 6 места. Итого 12 команд, которые составят три группы по четыре команды, каждая команда играет три игры. Трое победителей групп и одна лучшая команда из тех, кто займёт вторые места, выходят в полуфинал кубка. Полуфинал и финал состоят из одной игры.

Клубы-участники 
Список клубов участвующих в розыгрыше Кубка португальской лиги по футболу сезона 2009—2010:

 Клубы стартовавшие с 1 раунда: Жил Висенте, Бейра-Мар, Эшторил-Прая, Авеш, Варзин, Санта-Клара, Портимоненсе, Фреамунде, Фейренси, Оливейренсе, Спортинг (Ковильян), Трофенсе, Фатима, Шавеш, Каррегаду, Пенафиел
 Клубы стартовавшие со 2 раунда: Белененсиш, Навал, Академика (Коимбра), Пасуш де Феррейра, Риу Аве, Униан Лейрия, Ольяненсе, Витория (Гимарайнш), Витория (Сетубал), Маритиму
 Клубы стартовавшие с 3 раунда: Порту, Спортинг (Лиссабон), Бенфика, Насьонал, Лейшойнш, Брага

Первый раунд 
Первые матчи прошли 1 и 2 августа, ответные — 8—9 августа 2009 года.

|}

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Полуфинал 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2009-10
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Португалии в 2009 году
Спорт в Португалии в 2010 году